Miejscowości w USA:
 Venedy – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Venedy (ang. Venedy Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington